Le Roc maudit est la cinquante-deuxième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Tif et Tondu poursuivent l'auteur du cambriolage d'une bijouterie à Londres, mais l'homme les dépiste en se jetant à la mer et en simulant sa noyade. De retour en France, on les appelle pour résoudre une énigme : les deux gardiens du phare d'Etatel se sont pendus sans raison apparente, puis leurs corps ont disparu juste après leur découverte. Lorsque Tif et Tondu arrivent, on trouve les deux nouveaux gardiens pendus aussi...

Rejoints par Kiki, les détectives décident de rester sur l'île pour forcer l'assassin –car Tondu insiste qu'il y en a un– à se manifester. C'est le cas : tous trois sont tour à tour agressés par un homme-grenouille qui tente de les étrangler ou de les noyer, en vain. Tondu, en plongeant, découvre sous la mer un navire récemment coulé, avec un coffre-fort à son bord. Constatant qu'il ne peut plus intimider ses adversaires ni accéder au navire, l'inconnu tente de se suicider, mais il est sauvé in extremis et on reconnaît alors Crochemain, l'un des gardiens supposés morts.

Tondu explique que Crochemain est à l'origine des trois meurtres de gardiens ainsi que de son faux suicide, tout cela afin d'avoir le temps d'accéder au coffre du navire avec lequel le voleur londonien avait fait naufrage; apprenant son secret, Crochemain l'avait également tué pour faire main basse sur le butin.

Personnages 
 Tif et Tondu, Amélie d'Yeu dite Kiki
 Vic Blomhill, voleur-cascadeur
 L'ingénieur Bartoldi, des Phares et Balises
 L'inspecteur Dufour, de la Police judiciaire de Cherbourg
 Le gardien Crochemain

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1972
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1970
Histoire publiée pour la première fois en 1971